Erster in der Saison 1989/90 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Wie schon in der Saison zuvor gewann Bayern München vor dem 1. FC Köln die Meisterschaft. Auch hier wurde der Titelgewinn bereits frühzeitig entschieden; zwei Spieltage vor Saisonende hatten die Münchner fünf Punkte Vorsprung. Für Eintracht Frankfurt war es die beste Saison seit 1977. Sie gewannen u. a. in Köln mit 5:3.

Denkwürdig war das entscheidende Spiel um den Abstieg: Die beiden punktgleichen Mannschaften Bayer 05 Uerdingen und Borussia Mönchengladbach trafen am letzten Spieltag aufeinander, beide lagen zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen und benötigten jeweils einen Punkt zum Klassenerhalt. Das Spiel verlief äußerst ereignisarm und endete 0:0. Der VfL Bochum musste daher die Relegation um den Verbleib in der Liga spielen.

Zum ersten Mal wurde mit dem Norweger Jørn Andersen ein ausländischer Spieler Torschützenkönig.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

|-
| colspan="4" | der VfL Bochum verbleibt in der 1. Bundesliga
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Kader

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

1989/90
Fußballsaison 1989/90